Штуц — фамилия.
 Штуц, Стэнли (имя при рождении Стэнли Дж. Модзелевски; 1920—1975) — американский профессиональный баскетболист, арбитр и тренер.
 Штуц, Эдмонд де (1920—1997) — швейцарский дирижёр.